Apata (geslacht), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
Apața, een Roemeense gemeente in het district Brașov